Supremum, een term uit de verzamelingenleer
 <sup> (bovenschrift) in HTML; zie Lijst van HTML-elementen
 Stand-up paddleboarding, zie Peddelsurfen